El evento florete individual masculino de esgrima olímpica, se celebró el 31 de julio en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.
Lei Sheng de China ganó la medalla de oro, superando al egipcio Alaaeldin Abouelkassem en la final.

Horario 
Todas las horas están en horario de verano  (UTC+1)

Resultados

Finales

Primera parte

Sección 1

Sección 2

Segunda parte

Sección 3

Sección 4

Referencias

florete